Příjmení Michaelis nosí více významných osobností:

 Georg Michaelis (1857–1936) – německý právník a politik
 John H. Michaelis (1912–1985) – americký generál
 Leonor Michaelis (1875–1947) – německý biochemik a lékař